Sirija
 Homs, grad
 Homs (nahija)
 Homs (okrug)
 Homs (pokrajina)